La VII Coppa del Mondo di pallavolo femminile si è svolta dal 3 al 17 novembre 1995 a Tokyo, Matsumoto, Fukuoka, Fukui, Nagoya, Okazaki, Osaka e Kōbe, in Giappone. Al torneo hanno partecipato 12 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva a Cuba, che si è qualificata per i Giochi della XXVI Olimpiade, insieme al Brasile e al Cina, rispettivamente seconda e terza classificate.

Squadre partecipanti

Formazioni

Girone unico

Primo round

Tokyo

Matsumoto

Secondo round

Fukuoka

Fukui

Terzo round

Nagoya

Okazaki

Quarto round

Osaka

Kōbe

Classifica

Podio

Campione 
Cuba(Terzo titolo)

Secondo posto 
Brasile

Terzo posto 
Cina

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1995
Coppa del Mondo di pallavolo femminile